La mariée était en noir, roman de William Irish (1940)
La mariée était en noir, film de François Truffaut (1968), adapté du roman.